Hallsten est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1862-1936), femme politique finlandaise
 (1858-1937), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois